Акур — селище, Ванінський район, Хабаровський край, Росія
 Акур — муніципалітет, департамент Верхня Марна, регіон Гранд-Ест, Франція